Ки́мберли (Ким) Мари́ Матула (; род. , Форт-Уэрт) — американская актриса.

Биография 
Матула родилась в городе Форт-Уэрт, штат Техас. Она имеет норвежское происхождение — её бабушка была норвежкой. С 2010 по 2015 год она снималась в мыльной опере «Дерзкие и красивые». За эту роль в 2014 году она была номинирована на «Дневную премию «Эмми»» в категории «Лучшая молодая актриса в драматическом сериале».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США